Головин може да се отнася за:
 Василий Головин (1831 – 1886), руски офицер
 Александър Головин, няколко души с това име
 Татяна Головин (р. 1988), руско-френска тенисистка